Papp Zsigmond
 Papp Zsigmond (1817–1889) kővár-vidéki főkapitány, görögkatolikus lelkész, országgyűlési képviselő
 Papp Zsigmond (1856–1899) megyei aljegyző, tiszteletbeli főjegyző, lapszerkesztő
 Papp Zsigmond (1888–1961) gazdálkodó, festőművész, kőszobrász, fafaragó

hasonló nevűek
 Papp Gábor Zsigmond (1966) újságíró, műfordító, filmrendező, rádiós szerkesztő
 Papp Sándor Zsigmond (1972) erdélyi magyar író, újságíró